Кадрич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Кадрич, Денис (род. 1995) — боснийский шахматист.
 Кадрич, Риалда (1963—2021) — югославская актриса.